Tu Csüan (杜娟, 1968), kínai atlétanő
 Tu Csüan (杜鹃, 1982), kínai szupermodell
 Margaret Tu Chuan (1942–1969), hongkongi színésznő